Коміта I (? — 1116) — 7-й юдик (володар) Арборейського юдикату в 1112—1116 роках.
 Коміта I (? — 1146) — юдик (володар) Галлурського юдикату у 1133—1146 роках.
 Коміта I (бл. 1160—1218) — юдик (володар) Торреського юдикату в 1198—1218 роках, юдик Галлурського юдикату у 1211—1214 роках (як Коміта II).
 Коміта II (? — 1147) — 10-й юдик (володар) Арборейського юдикату у 1131—1147 роках.